John Nevill ist der Name folgender Personen:

* John Nevill, 3. Baron Latymer (1493–1543), englischer Politiker
 John Nevill, 5. Marquess of Abergavenny (1914–2000), britischer Soldat und Politiker (Conservative Party)

Siehe auch:
 John Neville (Begriffsklärung)